De eindronde is een afvalsysteem met 24 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2019.

Eindronde 
Deel 1
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 7 sets
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale
| team-width = 300
| score-width=14

| RD1-seed01 = 1
| RD1-team01 = Ewout Oostwouder
| RD1-score01-1 = 
| RD1-score01-2 = 
| RD1-score01-3 = 
| RD1-score01-4 = 
| RD1-score01-5 = 
| RD1-score01-6 = 
| RD1-score01-7 =
| RD1-seed02 = 
| RD1-team02 = Bye
| RD1-score02-1 = 
| RD1-score02-2 = 
| RD1-score02-3 = 
| RD1-score02-4 =
| RD1-score02-5 = 
| RD1-score02-6 = 
| RD1-score02-7 = 

| RD1-seed03 = 17/24
| RD1-team03 = Arjan Huiden
| RD1-score03-1 = 6
| RD1-score03-2 = 5
| RD1-score03-3 = 11
| RD1-score03-4 = 12
| RD1-score03-5 = 4
| RD1-score03-6 = 
| RD1-score03-7 = 
| RD1-seed04 = 9/16
| RD1-team04 = Gabrielius Camara
| RD1-score04-1 = 11
| RD1-score04-2 = 11
| RD1-score04-3 = 8
| RD1-score04-4 = 14
| RD1-score04-5 = 11
| RD1-score04-6 = 
| RD1-score04-7 = 

| RD1-seed05 = 9/16
| RD1-team05 = Olivier Altenburg
| RD1-score05-1 = 
| RD1-score05-2 = 
| RD1-score05-3 = 
| RD1-score05-4 = 
| RD1-score05-5 = 
| RD1-score05-6 = 
| RD1-score05-7 = 
| RD1-seed06 = 17/24
| RD1-team06 = Arnoud Meijer
| RD1-score06-1 = w
| RD1-score06-2 = /
| RD1-score06-3 = 0
| RD1-score06-4 = 
| RD1-score06-5 = 
| RD1-score06-6 = 
| RD1-score06-7 = 

| RD1-seed07 = 
| RD1-team07 = Bye
| RD1-score07-1 = 
| RD1-score07-2 = 
| RD1-score07-3 = 
| RD1-score07-4 = 
| RD1-score07-5 = 
| RD1-score07-6 = 
| RD1-score07-7 = 
| RD1-seed08= 5/8
| RD1-team08= Casper ter Lüün
| RD1-score08-1= 
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-score08-6= 
| RD1-score08-7= 

| RD1-seed09 = 5/8
| RD1-team09 = Roel Bogie
| RD1-score09-1 = 
| RD1-score09-2 = 
| RD1-score09-3 = 
| RD1-score09-4 = 
| RD1-score09-5 = 
| RD1-score09-6 = 
| RD1-score09-7 = 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Bye 
| RD1-score10-1= 
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-score10-6= 
| RD1-score10-7= 

| RD1-seed11 = 17/24
| RD1-team11 = Dicky de Jong
| RD1-score11-1 = 11
| RD1-score11-2 = 11
| RD1-score11-3 = 12
| RD1-score11-4 = 11
| RD1-score11-5 = 
| RD1-score11-6 = 
| RD1-score11-7 = 
| RD1-seed12= 9/16
| RD1-team12= Boris de Vries
| RD1-score12-1= 8
| RD1-score12-2= 8
| RD1-score12-3= 10
| RD1-score12-4= 9
| RD1-score12-5= 
| RD1-score12-6= 
| RD1-score12-7= 

| RD1-seed13= 9/16
| RD1-team13= Colin Rengers
| RD1-score13-1= 6
| RD1-score13-2= 9
| RD1-score13-3= 9
| RD1-score13-4= 11
| RD1-score13-5= 4
| RD1-score13-6= 
| RD1-score13-7= 
| RD1-seed14= 17/24
| RD1-team14= Lode Hulshof
| RD1-score14-1= 11| RD1-score14-2= 11| RD1-score14-3= 11| RD1-score14-4= 5
| RD1-score14-5= 11| RD1-score14-6= 
| RD1-score14-7= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Bye
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-score15-6= 
| RD1-score15-7= 
| RD1-seed16= 3/4| RD1-team16= Barry Wijers| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD1-score16-6= 
| RD1-score16-7= 

| RD2-seed01= 1| RD2-team01= Ewout Oostwouder| RD2-score01-1= 6
| RD2-score01-2= 12
| RD2-score01-3= 12
| RD2-score01-4= 14| RD2-score01-5= 11| RD2-score01-6= 19| RD2-score01-7= 11| RD2-seed02= 9/16
| RD2-team02= Gabrielius Camara
| RD2-score02-1= 11| RD2-score02-2= 14| RD2-score02-3= 14| RD2-score02-4= 12
| RD2-score02-5= 6
| RD2-score02-6= 17
| RD2-score02-7= 1

| RD2-seed03= 17/24| RD2-team03= Arnoud Meijer| RD2-score03-1= 11| RD2-score03-2= 11| RD2-score03-3= 11| RD2-score03-4= 6
| RD2-score03-5= 8
| RD2-score03-6= 11| RD2-score03-7= 
| RD2-seed04= 5/8
| RD2-team04= Casper ter Lüün
| RD2-score04-1= 8
| RD2-score04-2= 9
| RD2-score04-3= 3
| RD2-score04-4= 11| RD2-score04-5= 11| RD2-score04-6= 9
| RD2-score04-7= 

| RD2-seed05= 5/8| RD2-team05= Roel Bogie| RD2-score05-1= 11| RD2-score05-2= 11| RD2-score05-3= 12| RD2-score05-4= 10
| RD2-score05-5= 11| RD2-score05-6= 
| RD2-score05-7= 
| RD2-seed06= 17/24
| RD2-team06= Dicky de Jong
| RD2-score06-1= 5
| RD2-score06-2= 7
| RD2-score06-3= 10
| RD2-score06-4= 12| RD2-score06-5= 8
| RD2-score06-6= 
| RD2-score06-7= 

| RD2-seed07= 17/24
| RD2-team07= Lode Hulshof
| RD2-score07-1= 5
| RD2-score07-2= 7
| RD2-score07-3= 6
| RD2-score07-4= 2
| RD2-score07-5= 
| RD2-score07-6= 
| RD2-score07-7= 
| RD2-seed08= 3/4| RD2-team08= Barry Wijers| RD2-score08-1= 11| RD2-score08-2= 11| RD2-score08-3= 11| RD2-score08-4= 11| RD2-score08-5= 
| RD2-score08-6= 
| RD2-score08-7= 

| RD3-seed01= 1| RD3-team01= Ewout Oostwouder| RD3-score01-1= 8
| RD3-score01-2= 11| RD3-score01-3= 11| RD3-score01-4= 11| RD3-score01-5= 11| RD3-score01-6= 
| RD3-score01-7= 
| RD3-seed02= 17/24
| RD3-team02= Arnoud Meijer
| RD3-score02-1= 11| RD3-score02-2= 8
| RD3-score02-3= 5
| RD3-score02-4= 7
| RD3-score02-5= 4
| RD3-score02-6= 
| RD3-score02-7= 

| RD3-seed03= 5/8
| RD3-team03= Roel Bogie
| RD3-score03-1= 4
| RD3-score03-2= 13| RD3-score03-3= 1
| RD3-score03-4= 5
| RD3-score03-5= 6
| RD3-score03-6= 
| RD3-score03-7= 
| RD3-seed04= 3/4| RD3-team04= Barry Wijers| RD3-score04-1= 11| RD3-score04-2= 11
| RD3-score04-3= 11| RD3-score04-4= 11| RD3-score04-5= 11| RD3-score04-6= 
| RD3-score04-7= 

| RD4-seed01= 1| RD4-team01= Ewout Oostwouder| RD4-score01-1= 11| RD4-score01-2= 11| RD4-score01-3= 12| RD4-score01-4= 11| RD4-score01-5= 
| RD4-score01-6= 
| RD4-score01-7= 
| RD4-seed02= 3/4
| RD4-team02= Barry Wijers
| RD4-score02-1= 8
| RD4-score02-2= 7
| RD4-score02-3= 10
| RD4-score02-4= 3
| RD4-score02-5= 
| RD4-score02-6= 
| RD4-score02-7= 
}}Deel 2Laatste 4'''

2019
Tafeltennis in 2019
Sportevenement in Zwolle